Rocles kan syfta på:
 Rocles, Allier
 Rocles, Ardèche
 Rocles, Lozère